Сан Андрес Уаспалтепек има више значења:

 Општина Сан Андрес Уаспалтепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Уаспалтепек (Сан Андрес Уаспалтепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику